

Brasil
Rio Capivari (Bahia)
Rio Capivari (Paraná)
Rio Capivari (Jaguariaíva) — rio no Paraná, no município de Jaguariaíva
Rio Capivari (Mato Grosso do Sul)
Rio Capivari (Minas Gerais) — afluente do Rio Grande, no sul de Minas Gerais
Rio Capivari (Rio Grande do Sul)
Rio Capivari (Rio de Janeiro)
Rio Capivari (Santa Catarina)
Rio Capivari (Tibagi) — rio no Paraná, no município de Tibagi
Rio Capivari (Tietê) — rio afluente do rio Tietê, estado de São Paulo
Rio Capivari (Paranapanema) — rio afluente do rio Paranapanema, estado de São Paulo
Rio Capivari-Mirim — próximo ao município de Campinas
Ribeirão Capivari — curso d'água que atravessa a cidade de Campos do Jordão

Desambiguações de topônimos